

Patronyme 

 Albert Marth (1828-1897), astronome allemand ;
 Christophe Marth (né en 1981), joueur de rugby à XV français ;
 Frank Marth (1922-2014), acteur américain ;
 Steffi Marth (née en 1985), coureuse cycliste allemande.

Jeux vidéo 
 Marth est le héros du premier Fire Emblem.

Géographie
 Marth est une commune allemande de l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe.